Cette page contient les pages d'homonymie de DeMille et de Mille

 Cecil B. DeMille (1881-1959), un réalisateur et producteur américain ;
 Katherine DeMille (1911-1995), une actrice canadienne ;
 Madeleine DeMille ou Madeleine de Mille (1955-), une auteure, illustratrice et coloriste de bande dessinée franco-belge ;
 Nelson DeMille (1943-), un romancier américain ;
 William C. de Mille (1878-1955), un réalisateur, scénariste, producteur et acteur américain.